Pfarrkirche Landeck steht für
 Pfarrkirche Landeck-Mariä Himmelfahrt
 Pfarrkirche Landeck-Perjen
 Pfarrkirche Landeck-St. Josef